В 1552 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 Бартоломео Эустахио, итальянский врач и анатом, завершил труд Tabulae anatomicae («Анатомические таблицы»), в котором изложил свои открытия в области структуры внутреннего уха (в том числе евстахиеву трубу), опубликованном только в 1714 году.
 Амбруаз Парэ, французский хирург, считающийся одним из отцов современной медицины, был принят на королевскую службу при дворе. Был придворным хирургом при королях Генрихе II, Франциске II, Карле IX и Генрихе III.
 Эдвард Уоттон, английский медик и естествоиспытатель, один из основоположников биологической систематики в применении к зоологии издал свой труд De differentiis animalium (1552), который стал первым обстоятельным зоологическим трактатом со времён Аристотеля.
 Осуществлён перевод «Libellus de medicinalibus indorum herbis» («Книжечка об индейских лекарственных растениях») — ацтекского травника, содержащего изображения и описания лекарственных растений, используемых в доколумбовой Мексике.
 Опубликован труд De frugum historia, Ремберта Додунса, фламандского ботаника, географа, астронома.
 Шарль Этье́нн издал один из первых французских путеводителей — «Путеводитель французских дорог» (Le Guide des chemins de France).
 В Париже опубликован труд медика Тьерри де Эри «La Méthode Curatoire de la maladie vénérienne vulgairement appelée grosse Vairolle, rolee et de la diversité de ses symptômes» («Метод лечения венерических заболеваний…»).
 Немецкий математик Марко Аурел издал первую книгу по арифметике и алгебре «Libro primero de arithmetica algebratica»

Родились 

 28 февраля — Йост Бурги, немецкий и швейцарский математик, астроном, часовщик и приборостроитель (умер в 1632).
 14 августа — Паоло Сарпи, итальянский историк (умер в 1623).
 20 сентября — Шольц фон Розенау, Лоренц, немецкий ботаник и врач (умер в 1599).
 Петер Планциус, фламандский картограф (умер в 1622).

Скончались 
 21 апреля — Петер Апиан, немецкий механик, астроном и космограф (родился в 1495).
 26 мая — Себастиан Мюнстер, немецкий учёный, картограф и космограф (родился в 1488).
 12 ноября — Йодокус Виллих, немецкий медик, филолог, энциклопедист (родился в 1501).

1552 год в науке

Примечания